Collinsia (plant), geslacht van planten uit de weegbreefamilie
Collinsia (dier), geslacht van hangmatspinnen